Un préaud peut désigner :
 une maison proche d'un petit pré 
 le surnom du propriétaire d'un pré
 un toponyme : le nom d'un hameau

Patronyme

 Henry Préaud (1930-), général de corps d'armée français ;
 Pierre Préaud (1891-1955), général de corps d'armée français ;
 Maxime Préaud (1945-), conservateur et historien de l'estampe français.